Отс — фамилия. Известные носители:

 Отс, Георг Карлович (1920—1975) — эстонский советский оперный и эстрадный певец.
 Отс, Каарель Хансович (1882—1961) — эстонский советский оперный певец.
 Отс, Карл Мартович (1892—1937) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Отс, Лоуренс (1880—1912) — участник экспедиции Роберта Скотта к Южному полюсу.

Другое 
 ОТС — телеканал.

См. также